Визит — посещение.

 Фильмы
 Визит (фильм, 1954) — фильм режиссёра Франсуа Трюффо
 Визит (фильм, 1963) — фильм режиссёра Антонио Пьетранджели
 Визит (фильм, 1964) — фильм режиссёра Бернхарда Викки
 Визит (фильм, 1996) — фильм режиссёра Филиппа Хэрела
 Визит (фильм, 2000) — фильм режиссёра Джордана Уокер-Перлмана
 Визит (фильм, 2009) — фильм режиссёра Амелии Ханн
 Визит (фильм, 2015) — американский мистический триллер режиссёра М. Найта Шьямалана.

 Международные отношения
 Государственный визит (:en: State visit) — торжественный визит главы одного суверенного государства в другое суверенное государство; высшая форма выражения дружественных двухсторонних отношений.
 Официальный визит — визит главы одного суверенного государства (или главы правительства этого государства) в другое суверенное государство; менее торжественный визит в сравнении с государственным визитом.

См. также 
 VIZIT
 Фильмы
 Визит дамы
 Визит к Минотавру
 Визит оркестра
 Визит семьи Дракулы
 Визит старой дамы
 Последний визит
 Другое
 Визит святого Николая
 Визит в Москву